Carlos Correa bzw. Carlos Corrêa ist der Name folgender Personen:

* Carlos Correa (Fußballspieler) (1936–2013), uruguayischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Correa Martínez (* 1968), kolumbianischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Guapi
 Carlos Gabriel Correa (* 1968), uruguayischer Fußballspieler, siehe Gabi Correa
 Carlos Javier Correa (* 1994), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Carlos René Correa (1912–1999), chilenischer Dichter
 Carlos Rodrigo Corrêa (* 1980), brasilianischer Fußballspieler